Henry E. Holt (nascut 1929) és un astrònom estatunidenc i prolífic descobridor de cometes i planetes menors, que ha treballat com a geòleg planetari al Servei Geològic dels Estats Units i a la Northern Arizona University. A la dècada de 1960 va estudiar les propietats fotomètriques de la superfície de la lluna com a part dels programes Surveyor i Apollo.

Entre 1989 i 1993, ha descobert un total de 683 planetes menors, i es troba entre els primers 30 descobridors de la llista MPC. Els seus descobriments inclòs l'asteroide potencialment perillós (4581) Asclepius, l'asteroide numerat que va fer l'aproximació més propera a la Terra en aquella època, així com l'asteroide proper a la Terra (4544) Xanthus, i l'asteroide (6312) Robheinlein, que el va nomenar pel famós autor de ciència-ficció, Robert Heinlein. També és un codescobridor dels cometes periòdics 121P/Shoemaker-Holt, 127P/Holt-Olmstead i 128P/Shoemaker-Holt.

L'asteroide (4435) Holt, que creua Mart, va ser nomenat en el seu honor.

Llista planetes menors descoberts

Referències

Enllaços externs 
 Archive De Qüestions d'Astronomia i Respostes
 cometography.com

Astrònoms estatunidencs
Persones de Virgínia de l'Oest
Morts a Arizona
Professors de la Universitat d'Arizona